

Aerei 
 Aleksandrov-Kalinin AK-1 – primo aereo di linea sovietico
 Kalinin K-4 – monoplano ad ala alta progettato da Konstantin Alekseevič Kalinin
 Kalinin K-5 – aereo di linea progettato da Konstantin Alekseevič Kalinin
 Kalinin K-7 – aereo sperimentale sovietico, costruito in un solo esemplare all'inizio degli anni trenta

Geografia

Armenia 
 Kalinin – precedente nome di Noramarg, Armenia

Azerbaigian 
 Kalinin – precedente nome di Burunqovaq, Azerbaigian

Russia 
 Kalininsk – città russa dell'Oblast di Saratov
 Kalinin – denominazione della città di Tver' tra il 1941 e il 1990

Persone 
 Aleksej Kalinin (1922-1943) – ufficiale dell'esercito sovietico ed Eroe dell'Unione Sovietica
 Anatolij Kalinin (1916-2008) – scrittore e poeta sovietico
 Dmitrij Kalinin (1980) – giocatore russo di hockey 
 Dmitrij Gennad'evich Kalinin (1978) – giocatore russo di calcio 
 Fëdor Kalinin (1882-1920) – rivoluzionario russo
 Ihor Kalinin – politico ucraino
 Ihor Kalinin (1995) – calciatore ucraino con cittadinanza russa
 Il'ya Kalïnïn (1992) – calciatore kazako
 Konstantin Alekseevič Kalinin (1889-1940) –  ingegnere sovietico, progettista di aerei
 Michail Ivanovič Kalinin (1875-1946) – rivoluzionario e politico russo , capo di Stato della Russia e poi dell'Unione Sovietica 1919-1946
 Sergej Kalinin (1991) – hockeista su ghiaccio russo

Altro 
 2699 Kalinin – asteroide del sistema solare 
 Centrale nucleare di Kalinin – centrale nucleare russa presso la città di Udomlya, nell'Oblast' di Tver'

Pagine correlate 
Kalininskij rajon
Kalininskaja